Der Capri Watch Cup Tennis Napoli 2015 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. April 2015 in Neapel, Italien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 3 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 3 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Neapel